

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 połówka

2 połówka

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

US Open 2006
US Open – gra podwójna chłopców